Nilofar Bakhtiar – funzionario pubblico e politico pakistano
 Shapur Bakhtiar – politico iraniano
 Teymur Bakhtiar – generale iraniano